Voici la liste des planètes mineures numérotées de 351001 à 352000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 351001 à 352000

351001-351100

351101-351200

351201-351300

351301-351400

351401-351500

351501-351600

351601-351700

351701-351800

351801-351900

351901-352000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000